Farb- und Stilberatung am Menschen ist eine in der Regel freiberuflich ausgeübte Tätigkeit, bei der üblicherweise zunächst mittels einer Farbanalyse die Zugehörigkeit der Beratenen zu einem bestimmten Farbtyp oder seine individuelle Farbpersönlichkeit festgelegt wird. 
Die Kundschaft rekrutiert sich außer aus dem privaten Bereich vor allem aus Firmen mit einer hohen Publikumsfrequenz (Banken, Kauf-, Modehäuser).

Grundlagen 
Die Beratung orientiert sich an einer Farbtypenlehre, bei denen Menschen nach dem Farbton ihrer Haut oft in vier Haupt-Farbtypen eingeordnet werden, die auf zwei Grundtypen beruhen: warmtonig und kalttonig. Diese klassische symbolische Einteilung in vier Typen entsprechend den meteorologischen Jahreszeiten wurde im Rahmen der Farb- und Stilberatung bereits seit den 1980er-Jahren zu einer individuellen Farbberatung erweitert.

Die individuelle Farbberatung geht von einer Gesamtharmonie zwischen Gesicht, Hautton, Augen, Augenbrauen und Haaren aus. Wenn außerdem noch Kleidung, Brille, Schmuck und Make-up in das entsprechende farbliche Gesamtbild passen, fühlt sich die Person besser aussehend und wird von der Umwelt entsprechend wahrgenommen.

Die Zugehörigkeit zu einem Farbtypus wird im Zuge der Farbanalyse in der Regel durch das Anlegen von einfarbigen Tüchern auf einfarbig neutralen (weißen) Beratungsumhängen auf dem Oberkörper und den dabei erfolgenden Vergleich mit der Farbe zu Haut, Haaren, Augen und Augenbrauen definiert. Sollte der so festgestellte Farbtypus mit so genannten warmen Farben harmonieren, kann auch bei der Auswahl von Kleidung und Make-up auf die Verwendung warmer (rot- bzw. gelbhaltiger) Farben geachtet werden. Umgekehrt gilt: Wer zu einem kalttonigen Typus gehört, sieht in blaugrundigen, kühlen Farben besser aus.

Kenntnisse in Farb- und Stilberatung gehören z. Bsp. zur Ausbildung des entsprechenden Verkaufspersonals in einigen Kaufhäusern. Auf der jährlich in Düsseldorf stattfindenden Fachmesse für professionelle Kosmetik Beauty International gehört die Dienstleistung zu den präsentierten Angebotsbereichen.

Ein Beispiel für eine bewusst zum Mainstream gegensätzliche Anwendung von Farb- und Stilelementen ist die Gothic-Szene.

Siehe auch 
 Imageberater
 zur Farb- und Stilberatung für Räume und Bauten: Raumausstatter, Einrichtungsberater

Literatur 
 Stephanie Palm, Ursula Scholz: Typberatung, die anzieht – Ideen & Impulse für mehr Stilgefühl. Anaconda, 2010, ISBN 978-3-866-47447-5.
 Linda Deslauriers: Die Kleiderdiät: Nie mehr volle Schränke, Kleiderchaos und Fehleinkäufe. Mit Stilberatung und Typbestimmung. Nymphenburger, 2009, ISBN 978-3-485-01190-7.
 Johannes Stärk: Überzeugend auftreten: Wie Sie sich selbst wirkungsvoll präsentieren. Pocket Business. Cornelsen Verlag Scriptor, 2008, ISBN 978-3-589-21977-3.
 Karin Hunkel: Ganzheitliche Farbberatung: Ein Ratgeber zur richtigen Farbentscheidung. Schirner, 2005, ISBN 978-3-897-67470-7.
 Heidi Grund-Thorpe: Knaurs kleine Farb- und Typberatung (Stilberatung). – Für sie. Droemer Knaur, 2002, ISBN 978-3-426-66449-0.
 Journal für die Frau: Die neue Farb- und Typberatung. Südwest-Verlag, 2002, ISBN 978-3-517-06643-1.

Weblinks 
 Leben: Die Verwandlung der Anna Kalata – Vom Entlein zum Schwan.  sueddeutsche.de, 9. November 2010 (Fotoserie; ein Beispiel dafür, was Farb- und Stilberatung, hier Imageberatung genannt, bewirken kann)
 Checkliste: Das muss eine gute Ausbildung zum Farb-, Stil- und Imageberater bieten Stiftung Warentest, 1. April 2005

Einzelnachweise 

Dienstleistungsberuf
Kosmetikberuf